Ковтунівська сільська рада — Сумська область, Шосткинський район
 Ковтунівська сільська рада — Черкаська область, Золотоніський район
 Ковтунівська сільська рада — Чернігівська область, Прилуцький район